Conoplea — рід грибів родини Sarcosomataceae. Назва вперше опублікована 1797 року.

Класифікація 
До роду Conoplea відносять 26 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1797. Tentamen dispositionis methodicae Fungorum. :1-76 — P.55

Роди грибів
Пецицоміцети